Nicolás Amodio (Montevidéu, 10 de março de 1983) é um jogador de futebol uruguaio que atualmente defende o  Lecce.

Ligações externas 
 Perfil do jogador na página oficial do Piacenza 
 Perfil em Soccerway

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Defensor Sporting Club
Futebolistas do SS Sambenedettese Calcio
Futebolistas da Società Sportiva Calcio Napoli
Futebolistas do Piacenza Calcio
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Uruguaios expatriados na Itália